Arrival – brytyjski producent elektrycznych samochodów
 Nowy początek (ang. Arrival) – amerykański film sci-fi z 2016 roku, w reżyserii Denisa Villeneuve’a

Muzyka 
 Arrival – album Horace’a Parlana (1973)
 Arrival – album Abby (1976)
 Arrival – album Cymande (1981)
 Arrival – album Jordana Rudessa (1988)
 Arrival – album Rosie Gaines (1997)
 Arrival – album Journey (2001)
 Arrival – utwór instrumentalny Abby

Zobacz też 
 NXT Arrival
 The Arrival